Flow puede referirse a: 
 Flow Sports, Canal líder en deportes del Caribe.
 Flow, cadencia forma en la cual mayormente un rapero, trapero o cantante fluye sobre una base música urbana.
 Flow (Mu), banda japonesa de J-Pop, J-Rock.
 Flow, película española de 2014.
 Flow, cableoperador argentino, anteriormente denominado Cablevisión.